Acton ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Acton (1938–1994), englischer Fußballspieler
 Alfredo Acton (1867–1934), italienischer Admiral und Senator
 Ben Acton (1927–2020), australischer Eishockeyspieler
 Brian Acton (* 1972), US-amerikanischer Programmierer und Unternehmer
 Brigitte Acton (* 1985), kanadische Skirennläuferin
 Carlo Acton (1829–1909), italienischer Komponist und Pianist 
 Charles Januarius Acton (1803–1847), englischer Kardinal
 Edward Acton (Edward David Joseph Lyon-Dalberg-Acton; * 1949), britischer Historiker
 Eliza Acton (1799–1859), britische Köchin und Kochbuchautorin
 Ferdinando Acton (1832–1891), italienischer Admiral und Politiker
 Forman Acton (* 1920), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Harold Acton (1904–1994), britischer Schriftsteller
 Harry Burrows Acton (1908–1974), britischer Philosoph
 John Acton (1736–1811), italienischer Politiker und Militär
 John Acton (Musiker) (1863–1915), britischer Sänger, Gesangspädagoge und Komponist
 John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1. Baron Acton (1834–1902), englischer Historiker und Journalist
 John Lyon-Dalberg-Acton, 3. Baron Acton (1907–1989), britischer Peer
 Keith Acton (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Loren Acton (* 1936), US-amerikanischer Astrophysiker und Astronaut

 Shane Acton (1947–2002), britischer Weltumsegler
 Will Acton (* 1987), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 William Acton (1813/1814–1875), englischer Sexualforscher

Acton ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Acton (Cheshire)
 Acton (County Armagh)
 Acton (Dorset)
 Acton (London)
 Acton (Northumberland)
 Acton (Shropshire)
 Acton (Staffordshire)
 Acton (Suffolk)
 Acton (Worcestershire)
 Acton (Wrexham County Borough)
 Municipal Borough of Acton, Bezirk im Großraum London

in den Vereinigten Staaten:
 Acton (Jefferson County, Alabama)
 Acton (Shelby County, Alabama)
 Acton (Georgia), Harris County (nicht mehr existent)
 Acton (Indiana), Marion County
 Acton (Kalifornien), Census designated place im Los Angeles County
 Acton (Kentucky), Taylor County
 Acton (Maine), York County
 Acton (Massachusetts), Middlesex County
 Acton (Minnesota), Meeker County
 Acton (Montana), Yellowstone County
 Acton (New Jersey), Salem County
 Acton (North Carolina), Buncombe County
 Acton (Tennessee), McNairy County
 Acton (Texas), Hood County
 Acton (Vermont), ehemalige Town in Windham County
 Acton Village im Charles County, Maryland

in Kanada:
 Acton (New Brunswick)
 Acton (Ontario)
 Acton (regionale Grafschaftsgemeinde), Quebec
 Acton (Saskatchewan)
 Acton Vale

Acton ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Acton Brook, Vermont
 Acton Creek, Alabama
 Acton Run, Indiana
 Actons Run, Ohio

Acton steht für:
 Acton Lake, See in Alabama, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Acton Centre Historic District, in Acton, Massachusetts, ID-Nr. 83000780
 Acton House, in Eaton, Ohio, ID-Nr. 85001944

Siehe auch:
 Acton Township